Миттельштадт:

 Миттельштадт — немецкое название города Бая-Сприе в Румынии.
 Миттельштадт, Максимилиан (род. 1997) — немецкий футболист.
 Миттельштадт, Кейси (род. 1998) — американский хоккеист.